Близнец:

 Близнец — стратовулкан, находящийся в Центральной Камчатке.
 Близнец — село в Болгарии.
 Близнец — в шахматной композиции — задача или этюд с почти не отличающимся положением фигур, но имеющим другое решение.
 Близнец, Виктор Семёнович (1933—1981) — советский писатель-прозаик.
 Близнец, Иван Анатольевич (род. 1954) — российский правовед.
 Близнец, Степан Прокопьевич — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Близнец-паразит — чрезвычайно редкий биологический феномен, когда зародыш одного близнеца поглощает менее развитого.

Фильмы:
 «Близнец» () — кинокомедия, 1984, Франция, реж. Ив Робер.
 «Близнец» () — телевизионный фильм ужасов, 2017, США, реж. Фред Олен Рэй.
 «Близнец» — российский мини-сериал 2021 г.

См также 
 Близнецы (значения)